Ženská dvouhra Prague Open 2020 probíhala v první polovině srpna 2020. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na antukových dvorcích nastoupilo třicet dva hráček včetně sedmi kvalifikantek. 

Jednalo se o turnaj ve druhém hracím týdnu po obnovení probíhající sezóny kvůli pandemii koronaviru. Obhájkyní titulu byla Švýcarka Jil Teichmannová, která zvolila start na paralelně hraném Top Seed Open 2020 v kentuckém Lexingtonu, kde odehrála dvě finále.
 
Vítězkou se stala 28letá rumunská světová dvojka Simona Halepová, jež ve finále zdolala třetí nasazenou Belgičanku Elise Mertensovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. V probíhající sezóně si po dubajském triumfu připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo dvacátý první singlový titul na okruhu WTA Tour. Mezi aktivními hráčkami jí v počtu trofejí patřilo páté místo, když o šest titulů zaostávala za čtvrtou Petrou Kvitovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Prague Open
WTA Tour 2020